Magnus I de Sajonia-Lauenburgo (Ratzeburgo, 1 de enero de 1470 - 1 de agosto de 1543, Ratzeburgo) fue un duque de Sajonia-Lauenburgo de la casa de Ascania.

Biografía
Magnus fue en segundo hijo de Juan V, duque de Sajonia-Lauenburgo y Dorotea de Brandeburgo, hija de Federico II, elector de Brandeburgo.

En 1481 Juan V redimió el exclave de Sajonia-Lauenburgo Tierra de Hadeln, que había sido empeñado a Hamburgo como garantía de un crédito de 3.000 florines renanos desde 1407. Juan V luego hizo de su hijo y heredero aparente, Magnus, vicerregente de Hadeln, y finalmente regente en el año 1498.

Vicerregente y regente de la Tierra de Hadeln
En 1484 Magnus, que pretendía incrementar sus ingresos locales, había pretendido conquistar la rica Tierra de Wursten, una región vecina que era autónoma de hecho, de campesinos frisios libres en una marisma del mar del Norte en el estuario del Weser, pero fracasó Magnus intentó justificar su acto violento con la pretensión de que Wursten solía ser territorio sajón antes de la deposición imperial del duque Enrique el León y redujo el ducado de Sajonia en 1180, lo que hizo que la dinastía de Ascania de Magnus recibiera un ducado reducido. El príncipe arzobispo de Bremen, que quería Wursten para sí mismo, se alarmó. 

Después de convertirse en regente, Magnus planeó una nueva conquista de Wursten. El 24 de noviembre de 1498 Magnus se alió con su padre y Enrique IV, duque de Brunswick-Luneburgo para conquistar Wursten. Enrique IV envió tres mil lansquenetes, que se ganarían su sueldo saqueando a los campesinos libres de Wursten, de nuevo sometidos con éxito. El príncipe-arzobispo de Bremen, Johann Rode se había preparado para esto, él y tres burgomaestres de Hamburgo (el actual, el que cesaba y el próximo), Johannes Huge, Hermen Langenbeck y Henning Buring habían concluido una alianza defensiva el 16 de noviembre. Hamburgo temía por su exclave de Ritzebüttel, su puesto militar en el Elba exterior para defender el acceso libre a Hamburgo a través del Elba, de esta manera la ciudad se convirtió en la fuerza decisiva al prepararlo todo para el ataque de Magnus. 

Rode apeló a los burgueses de Bremen, Hamburgo y Stade, que consideraban las zonas corriente abajo de los ríos Elba y Weser su propio patio frontero existencias para sus enlaces libros de comercio marítimo, de manera que las tres ciudades apoyaron a Rode, quien más tarde ganó a los ditmarsianos, campesinos libres bajo el señoría poco definido de Bremen. El 1 de mayo Rode reunió a representantes de la Tierra de Wursten, de las ciudades de Hamburgo y Bremen y ellos concluyeron una alianza defensiva en favor de Wursten en caso de otra invasión por Juan XIV de Oldemburgo, quien había conquistado a su vecino occidental Butjadingen en abril con la ayuda de la Guardia negra. 

Wursten fue así amenazada por Oldemburgo desde el oeste y por Magnus desde el este. Para evitar la guerra en dos frentes, Rode intentó suavizar las relaciones con Magnus, pero en vano. El 1 de agosto Rode, el capítulo de la catedral de Bremen, más prelados del arzobispado principesco, así como las ciudades de Bremen, Buxtehude, Hamburgo, y Stade concluyeron una alianza bélica para proporcional mil trescientos guerreros y equipamiento para defender Wursten e invadir Hadeln, mientras que todos los miembros de la nobleza y los funcionarios de Bremen se abstenían. Muchos de ellos se habían puesto del lado de Magnus. Finalmente, el 9 de septiembre de 1499 Rode empezó un enfrentamiento con Juan V y Magnus. Las fuerzas aliadas conquistaron con facilidad la Tierra de Hadeln, derrotando a Magnus e incluso expulsándolo de Hadeln. 

Para el 20 de noviembre de 1499 Magnus contrató a la llamada Guardia negra o Grande de despiadados y violentos mercenarios holandeses o de Frisia oriental, liderados por Thomas Slentz, que anteriormente actuaron en Oldemburgo. Su invasión del arzobispado principesco fue rechazado en Bremen, sin embargo, corriente arriba lograron cruzar el Weser en el vecino arzobispado principesco de Verden cerca de la ciudad de Verden para finales de noviembre, saqueando el obispado, especialmente robando los monasterios, dirigiéndose hacia el noreste en dirección a Lineburgo-Celle. Habiendo cruzado la frontera de este último, la Guardia giró hacia el oeste en territori del arzobispado principesco de Bremen, pasando las localidades fortificadas de Buxtehude y Stade, dejando detrás un rastro de devastación del campo y en los monasterios de Altkloster, Neukloster, ambas localidades del Buxtehude actual, Convento de Himmelpforten). 

Puesto que las fuerzas del arzobispado aseguraban Vörde la Guardia los rodeó por el sur, sin perdonar Zeven. Finalmente en Nochebuena llegaron corriente abajo del Wesser en Lehe la Guardia Negra intentó invadir Wursten, sin embargo, los campesinos libres allí rechazaron su ataque cerca de Weddewarden el 26 de diciembre. De manera que la Guardia giró al noreste, saqueando de paso el convento de Neuenwalde, entrando en Hadeln, volviéndola a capturar para Magnus a principios de 1500. Para los habitantes de Hadeln, sin embargo, esta invasión no significó para los campesinos del arzobispado otra cosa que una carnicería, saqueos e incendios. 

A principios de diciembre, Rode se volvió en busca de ayuda al duque Enrique IV el Viejo, que de hecho estaba aliado con Magnus. A cambio, Rode tuvo que ofrecer nombrar al hijo de Enrique, de 12 años, Cristóbal como su coadjutor, un cargo que usualmente (como coadiutor cum iure succedendi), y en este caso de hecho fue así conllevaba la sucesión a la sede respectiva. Con esto conseguía exactamente las ambiciones expansionistas del propio Enrique, de manera que cambió de bando, abandonando la alianza con Magnus y Juan V para apoyar militarmente al arzobispado principesco. 

Enrique IV el Viejo y sus tropas estaban ahora persiguiendo a la Guardia negra. Magnus, incapaz de pagar a los mercenarios se volvieron todavía más opresivos para la población de Hadeln, fue como El aprendiz de brujo, que no podía librarse de "los espíritus que había convocado". A mediados de enero de 1500 el rey Juan I de Dinamarca finalmente contrató a la Guardia y garantizó su salvoconducto a Holstein. El rey Juan empleó a la Guardia negra para someter Ditmarsh. Fueron entonces los ditmarsianos quienes destruyeron a la Guardia negra totalmente en la batalla de Hemmingstedt el 17 de febrero de 1500 y así el sueño del rey Juan de someterlos.

El conflicto de Magnus con Bremen se resolvió a través de la mediación de Erico I, duque de Brunswick-Calenberg y Enrique IV con el hijo de este último, coadjutor Cristóbal (príncipe-arzobispo de Bremen en 1511). De manera que Rode y Magnus concluyeron la paz el 20 de enero de 1500. Hadeln fue devuelto a Magnus, mientras que ls wursteneros rindieron homenaje a Rode el 18 de agosto, quien a su vez había confirmado su autonomía, de esta manera de hecho cambió poco en comparación con el estado de cosas antes de la guerra.

Duque de Sajonia-Lauenburgo propiamente dicho
Durante los años de decadencia de su padre gobernó el país y sucedió a su padre como el duque reinante en 1507. Los primeros años de su gobierno estuvieron llenos de varios conflictos con el arzobispado principesco de Bremen y su sufragáneo Arzobispado principesco de Ratzeburgo. A través de su matrimonio con Catalina en 1509 Magnus intensificó aún más sus lazos con el padre de ella, Enrique IV, duque de Brunswick-Wolfenbüttel, su antiguo aliado en la guerra que después lo abandonó.

Magnus fue el primer duque de Sajonia-Lauenburgo que adoptó una posición complaciente en la disputa del privilegio electoral entre Sajonia-Lauenburgo y Sajonia-Wittenberg. Se abstuvo de mostrar en su blasón, sobre un fondo de sable y plata, las espadas electorales (Kurschwerter) en gules. Las espadas electorales indicaban el cargo como archimariscal imperial (Erzmarschall, Archimarescallus), perteneciente al privilegio como un príncipe elector, junto al mucho más importante derecho a elegir el nuevo emperador después de la muerte del anterior. 

El emperador Carlos V enfeudó a Magnus con el ducado de Sajonia, Angria y Westfalia (su título oficial, aunque coloquialmente se dice Sajonia-Lauenburgo) y las correspondientes regalia en la dieta imperial en Augsburgo el 12 de noviembre de 1530. El mandato imperial de enfeudamiento enfatiza, que Magnus había pedido también ser enfeudado con elprivilegio electoral sajón, sin embargo, explicaba que esto no podía ocurrir en ese momento. Segismundo ya había entregado a la Casa de Wettin el Electorado de Sajonia el 1 de agosto de 1425.

En 1531 Magnus introdujo la reforma protestante en su ducado y se convirtió al luteranismo, y lo mismo hicieron la mayor parte de sus súbditos. Magnus está enterrado en Ratzeburgo.

Matrimonio y descendencia
Se casó el 17-20 de noviembre de 1509 con Catalina (1488 - 29 de julio de 1563) en Wolfenbüttel, hija del duque Enrique IV, duque de Brunswick-Luneburgo, y tuvieron seis hijos:
 Francisco I, duque de Sajonia-Lauenburgo (1510 - 19 de marzo de 1581)
 Dorotea (9 de julio de 1511 - 7 de octubre de 1571), se casó el 29 de octubre de 1525 con el rey Cristián III de Dinamarca
 Catalina (24 de septiembre de 1513 - 23 de septiembre de 1535), se casó el 24 de septiembre de 1531 con el rey Gustavo I de Suecia
 Clara (13 de diciembre de 1518 - 27 de marzo de 1576), se casó el 29 de septiembre de 1547 con Francisco, duque de Brunswick-Luneburgo, príncipe de Gifhorn
 Sofía (1521 - 13 de mayo de 1571), se casó el 1 de enero de 1537 con Antonio I, conde de Oldemburgo-Delmenhorst
 Úrsula (h. 1523 - 31 de diciembre de 1577, Minden), se casó el 14 de mayo de 1551 con Enrique V, duque de Mecklemburgo-Schwerin

Ancestros

Referencias y enlaces externos
 Elke Freifrau von Boeselager, „Das Land Hadeln bis zum Beginn der frühen Neuzeit", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg und Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) ISBN 978-3-9801919-7-5, (vol. II) ISBN 978-3-9801919-8-2, (vol. III) ISBN 978-3-9801919-9-9, vol. II: pp. 321–388. 
 
 
 Karl Schleif, Regierung und Verwaltung des Erzstifts Bremen, Hamburg: no publ., 1972, (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehemaligen Herzogtümer Bremen und Verden; vol. 1), zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 1968. 
 Michael Schütz, "Die Konsolidierung des Erzstiftes unter Johann Rode", in: Geschichte des Landes zwischen Elbe und Weser: 3 vols., Hans-Eckhard Dannenberg and Heinz-Joachim Schulze (eds.), Stade: Landschaftsverband der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden, 1995 and 2008, vol. I 'Vor- und Frühgeschichte' (1995), vol. II 'Mittelalter (einschl. Kunstgeschichte)' (1995), vol. III 'Neuzeit (2008)', (=Schriftenreihe des Landschaftsverbandes der ehem. Herzogtümer Bremen und Verden; vols. 7–9), ISBN (vol. I) ISBN 978-3-9801919-7-5, (vol. II) ISBN 978-3-9801919-8-2, (vol. III) ISBN 978-3-9801919-9-9, vol. II: pp. 263–278.

Notas

Duques de Sajonia-Lauenburgo del siglo XVI (Casa de Ascania)
Conversos al protestantismo desde el catolicismo
Nacidos en Ratzeburgo